Бйоркстранд () — данське прізвище. Відомі носії:

 Олівер Бйоркстранд (1995) — данський хокеїст.
 Патрік Бйоркстранд (1992) — данський хокеїст.

Данські прізвища